Pelias bezeichnet in der griechischen Mythologie folgende Personen:
 Pelias (Sohn des Poseidon)
 Pelias (Sohn des Aiginetes)

Sonstiges:
 Pelias, ein Fußballmodell, siehe Fußball / Olympische Sommerspiele
 Pelias II, ein Fußballmodell, siehe Fußball / FIFA-Konföderationspokale
 Pelias Bluff, Felsenkliff im Grahamland, Antarktika